Soyka ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Unger-Soyka (* 1949), deutsche Pädagogin und Politikerin (SPD)
 Dieter Soyka (1929–2012), deutscher Neurologe 
 Florian Soyka (* 1983), deutscher Musicaldarsteller
 Isidor Soyka (1850–1889), böhmischer Hygieniker
 Michael Soyka (* 1959), deutscher Psychiater und Krimiautor
 Otto Soyka (1881–1955), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Reinhold Soyka (* 1952), deutscher Leichtathlet
 Ulf-Diether Soyka (* 1954), österreichischer Komponist
 Uli Soyka (* 1964), österreichischer Jazzmusiker und Komponist
 Walther Soyka (1926–2006), österreichischer Atomkraftgegner
 Walther Soyka (Musiker) (* 1965), österreichischer Musiker

Siehe auch:
 Soika
 Sojka